Naselja u BiH:
 Nehorići (Pale, BiH), naselje u općini Pale
 Nehorići (Sokolac, BiH), naselje u općini Sokolac